У цій статті подано результати виборів до обласних рад, міських рад і мерів обласних центрів 2010 року. Також результати позачергових виборів 2008 в місті Київ і 2009 року в Тернопільські області.

Результати по областях

Автономна Республіка Крим 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим

Сімферопольська міська рада

Міський голова, Сімферополь

Вінницька область 

Вінницька обласна рада

Вінницька міська рада

Міський голова, Вінниця

Волинська область 

Волинська обласна рада

Луцька міська рада

Міський голова, Луцьк

Дніпропетровська область 

Дніпропетровська обласна рада

Дніпропетровська міська рада

Міський голова, Дніпропетровськ

Донецька область 

Донецька обласна рада

Донецька міська рада

ф

Міський голова, Донецьк

Житомирська область 

Житомирська обласна рада

Житомирська міська рада

Міський голова, Житомир

Закарпатська область 

Закарпатська обласна рада

Ужгородська міська рада

Міський голова, Ужгород

Запорізька область 

Запорізька обласна рада

Запорізька міська рада

Міський голова, Запоріжжя

Івано-Франківська область 

Івано-Франківська обласна рада

 17 - ВО "Свобода", 
 16 - ВО "Батьківщина", 
 15 - "Наша Україна", 
 13 - "Фронт змін", 
 11 - Партія регіонів, 
 11 - "Українська партія", 
 9 - "Народна партія", 
 5 - УНП, 
 5 - «Відродження», 
 4 - УРП "Собор", 
 3 - НРУ, 
 2 - "Удар", 
 1 - "За Україну!"

Івано-Франківська міська рада

Міський голова, Івано-Франківськ

Київська область 

Київська обласна рада

Кіровоградська область 

Кіровоградська обласна рада

Кіровоградська міська рада

Міський голова, Кіровоград

Луганська область 

Луганська обласна рада

Луганська міська рада

Міський голова, Луганськ

Львівська область 

Львівська обласна рада

Львівська міська рада

Міський голова, Львів

Миколаївська область 

Миколаївська обласна рада

Миколаївська міська рада

Міський голова, Миколаїв

Одеська область 

Одеська обласна рада

Одеська міська рада

Міський голова, Одеса

Полтавська область 

Полтавська обласна рада

Полтавська міська рада

Міський голова, Полтава

Рівненська область 

Рівненська обласна рада

Рівненська міська рада

Міський голова, Рівне

Сумська область 

Сумська обласна рада

Сумська міська рада

Міський голова, Суми

Тернопільська область 

Тернопільська обласна рада (2009)

Тернопільська міська рада

Міський голова, Тернопіль

Харківська область 

Харківська обласна рада

Харківська міська рада

Міський голова, Харків

Херсонська область 

Херсонська обласна рада

Херсонська міська рада

Міський голова, Херсон

Хмельницька область 

Хмельницька обласна рада

Хмельницька міська рада

Міський голова, Хмельницький

Черкаська область 

Черкаська обласна рада

Черкаська міська рада

Міський голова, Черкаси

Чернівецька область 

Чернівецька обласна рада

Чернівецька міська рада

Міський голова, Чернівці

Чернігівська область 

Чернігівська обласна рада

Чернігівська міська рада

Міський голова, Чернігів

Київ 

Київська міська рада

Міський голова, Київ (2008)

Севастополь 

Севастопольська міська рада

Міський голова, Севастополь

Вибори міського голови скасовані Верховною Радою України, міський голова Севастополя призначається Президентом

Примітки

Посилання 
 УП — Результати виборів до обласних і міських рад 
 Партія регіонів отримала посади мерів у двох третинах міст обласного значення
 «Регіонали» хочуть сформувати більшість майже в усіх місцевих радах
 Регіонали отримали крісла мерів в 11 обласних центрах

Див. також 
 Список Голів обласних рад та облдержадміністрацій України
 Список міських голів України
 Політичні партії України

Місцеві вибори в Україні